Ciuró o cigró, llavors comestibles del cigroner, planta de la família de les lleguminoses
 Ciuró bord (Glaucium flavum), planta papaveràcia que viu en dunes i arenals
 Toponímia:
 Castell Ciuró, castell a la serra de Collserola din del municipi de Molins de Rei (Baix Llobregat)
 Puig Ciuró, cim de la Serra de Tramuntana de Mallorca 
 Turó del Ciuró, muntanya del municipi de Gallifa a la comarca del Vallès Occidental
 Biografies:
 Honorat Ciuró (Cameles, 1612 - 1674), sacerdot rossellonès, autor de diversos llibres en català 
 Wenceslau Ciuró, il·lusionista català